

Cucina 
 Pretzel – tipo di pane molto popolare tra le popolazioni di lingua tedesca

Letteratura 
 Pretzel – libro di Margret Rey del 1944

Persone 
 Andreas Pretzel – storico dell'arte tedesco
 Carl Pretzel – educatore tedesco
 Ernst Pretzel – politico tedesco
 Raimund Pretzel – scrittore, giornalista e storico tedesco
 Ulrich Pretzel – germanista tedesco

Altri progetti